Boereja (bergketen), bergketen in Kraj Chabarovsk in het Russische Verre Oosten
 Boereja (rivier), zijrivier van de Amoer in het zuiden van het Russische Verre Oosten
 Boereja (stad), stad in het Russische Verre Oosten